AIO steht als Abkürzung für:

 Activities, Interests, Opinions, ein Marktsegmentierungsmodell
 All-in-One-Gerät, siehe Multifunktionsgerät
 Arecibo Ionospheric Observatory in Puerto Rico, siehe Arecibo-Observatorium
Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft, eine Arbeitsgruppe zur Planung und Durchführung von klinischen Studien und Optimierung der Qualität der medikamentösen Tumortherapie

Siehe auch:
 Egas Moniz (o Aio)

Abkürzung